Topônimos do Brasil
Quixeramobim — município no Ceará
Açude Quixeramobim — barragem no Ceará
Rio Quixeramobim — curso de água no Ceará

Outros
Pedro Dias Pais Leme — engenheiro e fazendeiro brasileiro também chamado de Marquês de Quixeramobim

Desambiguações de topônimos